Vasicek oder Vašíček ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Vašíček (1903–1966), tschechischer Physiker
 Caroline Vasicek (* 1974), österreichische Darstellerin
 Gitti Vasicek (* 1959), österreichische Künstlerin, Aktivistin und Feministin
 Josef Vašíček (1980–2011), tschechischer Eishockeyspieler
 Michael Vašíček (* 1979), deutscher Eishockeyspieler
 Oldřich Vašíček (* 1941), tschechischer Mathematiker
 Vladimír Vašíček (1919–2003), tschechischer Maler
 Werner Vasicek (1939–2013), österreichischer Heimatforscher
 Zdeněk Vašíček (1933–2011), tschechoslowakischer bzw. tschechischer Historiker

Siehe auch
 Vasicek-Modell